Lillgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillgrundet (vid Tankar, Karleby), Österbotten,  (1 ha)
 Lillgrundet (vid Långö, Karleby), Österbotten,  (0 ha)
 Lillgrundet, Larsmo, Österbotten,  (6 ha)
 Lillgrundet, Kristinestad, Österbotten,  (3 ha)
 Lillgrundet, Raseborg, Nyland, 
 Lillgrundet, Ingå, Nyland,  (0 ha)
 Lillgrundet, Kyrkslätt, Nyland, 
 Lillgrundet, Borgå, Nyland,

Se även
Lillgrund
Storgrundet
Lillgrynnan